Davern ist der Familienname folgender Personen: 

 Brett Davern (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Don Davern (1935–1968), irischer Politiker, Teachta Dála
 Kenny Davern (1935–2006), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist und Saxophonist
 Noel Davern (1945–2013), irischer Politiker der Fianna Fáil

Sonstiges:
 Davern-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika